O apelido de família composto Belfort Vieira pode referir-se a:

 Manuel Inácio Belfort Vieira - governador do Maranhão
 João Pedro Belfort Vieira - ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil

Desambiguação